BYC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Yacuíba (Bolivia)